Okręty US Navy o nazwie USS „Sachem”

 Pierwszy USS „Sachem” był slupem wojennym. Wszedł do służby w 1776 roku.
 Drugi USS „Sachem” był parowcem. Wszedł do służby w 1861 roku.
 Trzeci USS „Sachem” (SP-192) był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1917-1919.

Sachem